Arrigo Tognotti, noto come Tognotti I – calciatore italiano
 Orlando Tognotti, noto come Tognotti II – calciatore e allenatore di calcio italiano